Автогенератор — генератор. При этом «авто-» может трактоваться по-разному.

 Автогенератор в электронике и радиотехнике — генератор, автоматически начинающий генерацию, то есть с самовозбуждением..
 Разговорное сокращение от автомобильный генератор.

Примечания